Fort Massachusetts kan verwijzen naar een aantal forten in de Verenigde Staten:
 Fort Massachusetts (Colorado)
 Fort Massachusetts (Florida)
 Fort Massachusetts (Massachusetts)
 Fort Massachusetts (Mississippi)
 Fort Stevens (Washington D.C.), dat oorspronkelijk Fort Massachusetts heette